

Вермонт — місто, штат Вісконсин
 Вермонт — селище, штат Іллінойс